Kloetsji kan verwijzen naar minstens 55 plaatsen in Rusland, waaronder:
 Kljoetsji (kraj Altaj), een plaats (selo) in de kraj Altaj
 Kljoetsji (kraj Kamtsjatka), een plaats (posjolok) in de kraj Kamtsjatka